Murter (eiland)
 Murter-Kornati
 Murter (stad)